Нокаут може да се односи на:

 Нокаут, исход ударца
 Нокаут (филм)
 Нокаут (стрип)